En cuisine, la roulade est une préparation culinaire enroulée sur elle-même ou enrobant une garniture.

En gymnastique, la roulade est une figure de base.

en:Roulade